Carlo Cecere (1706-1761) – compositore e musicista italiano
 Domenico Cecere (1972) – ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Edoardo Cecere (1896-1944) – militare e partigiano italiano
 Emanuele Cecere (1971) – tecnico del suono italiano
 Emiliano Cecere, in arte Jerico (1969) –  cantautore italiano
 Giorgia Cecere (1961) – sceneggiatrice, regista e scrittrice italiana